KWC 302S — це пневматичний пістолет створений компанією KWC.

Заявлені характеристики  
 Затворна рама: фіксована
 Калібр: 4,5 мм
 Тип: Газобалонний
 Швидкість кулі, м / с: 145
 Дулова енергія, Дж: 3,5
 Зарядний: 19-ти зарядний
 Тип використовуваних куль: кульки сталеві ВВ
 Пострілів з ​​однієї заправки: 80
 Ствол: сталевий гладкий
 Загальна довжина, мм: 200мм
 Маса, кг: 0,68
 Запобіжник: неавтоматичний
 Спусковий механізм: нерегульований
 Прицільне пристосування: відкриті
 Режими вогню: напівавтоматичний
 Матеріал накладок на рукояті: пластик
 Матеріал корпусу: пластик
 Джерело живлення: 12гр. балон CO2
 BlowBack: ні
 Схожі аналоги: Umarex Beretta Elite II та інші.

Пневматична зброя